CPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carmen de Patagones (Argentina)
 cpg – codice ISO 639-3 della lingua greca della Cappadocia